Бетел има више значења:
 Бетел (биљка), зељаста је врежа која припада роду бибера из породице Piperaceae
 Бетел (Библија)
 Бетел (Вашингтон)
 Бетел (Вермонт)
 Бетел (Конектикат)
 Бетел (Пенсилванија)
 Бетел (Делавер), град је у Округу Сасекс у америчкој савезној држави Делавер
 Бетел (Аљаска)
 Бетел (Минесота)
 Бетел (Мисури)
 Бетел (Охајо)
 Бетел (Северна Каролина)
 Бетел, Гранха (Гомез Паласио)
 Бетел, Конгрегасион Гарза (Рејноса)
 Бетел (Акакојагва)
 Бетел (Бериозабал)
 Бетел (Виљафлорес)
 Бетел (Гомез Паласио)
 Бетел (Мазатан)
 Бетел (Окосинго)
 Бетел (Паленке)
 Бетел (Синталапа)
 Бетел (Текпатан)
 Бетел (Уистла)
 Бетел (Хикипилас)
 Бетел (Чилон)
 Бетел Јочиб (Чилон)